W przeszłości istniały równocześnie dwie gminy o jednakowej nazwie i bardzo bliskim siebie położeniu (tereny obu dawnych gmin leżą w obrębie dzisiejszego powiatu bartoszyckiego):

 gmina Galiny – dawna gmina, powiat bartoszycki, woj. olsztyńskie – z siedzibą w Galinach
 gmina Galiny – dawna gmina, powiat iławecki, woj. olsztyńskie – z siedzibą w Gałajnach (po wojnie przejściowo jako Galiny)